Премія «Оскар» за найкращий анімаційний короткометражний фільм (The Academy Award for Animated Short Film) — це нагорода, що вручається щороку Американською академією кіномистецтва починаючи з 5-ї церемонії (1931—1932) і донині.

Історія 

Ця номінація була відома як «Короткий розмір, мультфільми» (Short Subjects, Cartoons) з 1932 до 1970 року та як «Короткий розмір, анімація» з 1971 до 1973 року. Нинішня назва була введена у 1974 році.

Номінація відзначається тим, що у ній Волт Дісней отримав 12 з його 22 премій «Оскар», включаючи посмертну нагороду 1968 року, а також 10 із 12 перших нагород у цій номінації. До 1952 року тут номінувалися лише американські анімаційні фільми.

Протягом перших п'яти десятиліть нагороди вручалися продюсерам фільмів. Нинішні правила Академії визначають, що премія вручається «особі, яка найбільш прямо відповідальна за концепцію та творче втілення фільму. У випадку, якщо більше ніж одна особа брали пряму участь у створенні фільму, може бути вручена друга статуетка».

Академія визначає короткометражний фільм як «не довший 40 хвилин, враховуючи усі титри».

Переможці й номінанти 

У переліку нижче переможець відображається першим, а далі вказуються інші номінанти церемонії того року.

Найкращі досягнення 

З 1932 до 2009 року.

Примітки

Посилання 
 www.oscars.org

Премія «Оскар»
Анімаційні короткометражні фільми — лауреати премії «Оскар»